British Open 2002 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 9 по 17 ноября 2002 года в Телфорде, Англия. Победителем турнира стал Пол Хантер, обыгравший в финале Иана Маккалоха со счётом 9:4.

Высший брейк 

 140 — Джон Хиггинс
 140 — Мартин Дзивальтовски (квалификация)

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:3 Джерард Грин  
 Фергал О’Брайен 5:1 Джонатан Бёрч  
 Иан Маккалох 5:3 Джеймс Уоттана  
 Стивен Магуайр 5:3 Энтони Дэвис  
 Алистер Картер 5:3 Марк Дэвис  
 Джон Пэррот 5:0 Барри Пинчес  
 Джимми Мики 5:2 Дрю Хенри  
 Дэвид Грэй 5:3 Роберт Милкинс  
 Доминик Дэйл 5:3 Бьёрн Ханевеер  
 Кристьян Хельгасон 5:0 Дэйв Харольд  
 Энтони Хэмилтон 5:1 Шон Стори  
 Марко Фу 5:3 Юэн Хендерсон  
 Крис Смолл 5:0 Питер Лайнс  
 Брайан Морган 5:2 Найджел Бонд  
 Майкл Джадж 5:2 Ник Уокер  
 Тони Драго 5:2 Рики Уолден

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
2002 год в снукере